Belzer ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Belzer (1860–1930), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Heinrich Belzer (1861–1927), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Maarten Belzer (1870–1948), niederländischer Generalleutnant
 Richard Belzer (1944–2023), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Robert Belzer, Gründer von Belzer Werkzeug
 Rudolf Belzer (1901–1976), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Belser